Žažvić je naselje u sastavu Grada Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se između Skradina i Benkovca.

Povijest 
Žažvić se od 1991. do 1995. godine nalazio pod srpskom okupacijom, tj. bio je u sastavu SAO Krajine.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. godine naselje je imalo 30 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Skradina